BTO Vall d'Hebron (de l'acrònim Barcelona Tennis Olímpic), instal·lacions esportives dedicades al tennis ubicades a la ciutat de Barcelona
 Organització del Tractat de Brussel·les (del seu nom en anglès Brussels Treaty Organisation), aliança militar signada el 1948 a Brussel·les
 British Trust for Ornithology, organització per al foment de l'ornitologia del Regne Unit
 Bachman-Turner Overdrive, grup de hard rock del Canadà
 Build To Order, sistema de fabricació en funció de l'existència de comanda
 BTO també és el codi a la Borsa de Madrid de Banesto, banc històric d'Espanya